Михаил Бронштейн: Бронштейн, Михаил Лазаревич (1923—2022) — эстонский экономист.
 Бронштейн, Михаил Наумович (1910—1986) — участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии СССР.
 Бронштейн, Михаил Цалевич (род. 1949) — советский эсперантист, переводчик, писатель, бард.